Дильтей () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Дильтей, Вильгельм (1833—1911) — немецкий историк культуры и философ-идеалист, представитель философии жизни, литературовед.
 Дильтей, Филипп Генрих (1723—1781) — первый профессор права в Московском университете, бывший на протяжении 10 лет и единственным профессором его юридического факультета.